Влади́мир Серге́евич Куприя́нов:
 Куприянов, Владимир Сергеевич (род. 1943) — советский и российский дирижёр, композитор.
 Куприянов, Владимир Сергеевич — Генеральный директор Вяземского машиностроительного завода.